Мойсисович фон Мойшвар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мойсисович фон Мойшвар, Иоганн Аугуст Георг Эдмунд (1839—1897) — австрийский геолог и палеонтолог.
 Мойсисович фон Мойшвар, Родерих (1877—1953) — австрийский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.